Susan Theresa Burke es una escritora, actriz y cómica estadounidense. Nació en Casper, Wyoming . Es conocida por haber coescrito la película Smashed .  La película trata de su vida y su carrera cómica mientras atraviesa el alcoholismo .

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 Review of Smashed, Onion AV Club ]

Actores de cine de Estados Unidos
Guionistas de Estados Unidos
Personas vivas
Actores de Wyoming